Il singolare del torneo di tennis Montebello Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristiano Caratti che ha battuto in finale Steve Bryan 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Greg Rusedski (secondo turno)
 Chris Pridham (semifinali)
 Cristiano Caratti (Campione)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

 Sébastien Lareau (secondo turno)
 Steve Bryan (finale)
 Lan Bale (primo turno)
 Peter Lundgren (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montebello Challenger 1993